Ostia est un nom, qui désigne :

 Nom commun :
 Ostia, le nom latin, pluriel dostium.
 Géographie :
 Ostia ou Ostia Antica, en italien, l'ancienne ville d'Ostie, port de la Rome antique, à  au Sud-Ouest de Rome, située à l'embouchure du Tibre ;
 Ostia Lido, en italien, la localité d'Ostie, partie de Rome située sur le littoral de la mer Tyrrhénienne.
 Cinéma :
 Ostia''''', le film réalisé par Sergio Citti en 1970, scénario de Pier Paolo Pasolini (avec Laurent Terzieff).

Voir aussi 
 Hostie
 Ostie